Heliconia es un género que agrupa a más de 100 especies de plantas tropicales. El término puede referirse también a:

 Heliconia (Antioquia), municipio de Antioquia, en Colombia;
 Un sinónimo del género de mariposas Heliconius;
 Heliconia (trilogía), trilogía de novelas escritas por Brian W. Aldiss.